Агнаты:

В праве:
Агнаты () в древнеримском праве — лица, связанные не кровным родством, а подчинением одному домовладыке, то есть, отцу семейства.
 Агнаты в праве европейских стран — родственники, связанные родством через лицо мужского пола, в отличие от когнатов, связанные родством через лицо женского пола.

В биологии:
 Бесчелюстные или агнаты () — группа примитивных позвоночных.